El apellido Borowski puede hacer referencia a:

Edinson Boorosky , Actor Venezolano con proyección internacional, ahora haciendo vida en Europa, específicamente en París. (1995)

 Tadeusz Borowski, escritor y periodista polaco (1922 – 1951).
 Tim Borowski, futbolista alemán (1980 – ).
 Georg Heinrich Borowski, naturalista alemán (1746 – 1801).